Pelignellus är ett släkte av tvåvingar. Pelignellus ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattenflugor
Pelignellus